Pallas vagy Pallasz a következőket jelentheti:

Mitológiai alakok: a Pallasz név jelentése: fegyverforgató. Több Pallasz nevű mitológiai alak létezett:
 Pallasz Athéné, a jog és bölcsesség ókori görög istennője;
 Pallasz, Tritón lánya, Athéné gyerekkori játszótársa. Egyszer harci gyakorlatok közben Zeusz észrevette, hogy Pallasz le akar sújtani Athénére. Hogy megvédje, eléje tartotta az égiszt. Athéné kihasználta Pallasz meglepetését, s akaratlanul olyan csapást mért rá, hogy Pallasz belehalt. Egyik mítosz szerint az ő emlékére faragta Athéné a Palladiont („kis Pallasz”);
 Pallasz, Kriosz és Erübia fia, az egyik titán. Felesége Sztüx, gyermekei Zélosz, Niké, Bié és Kratosz;
 Pallasz, Uranosz és Gaia fia, az egyik gigász. A gigászok istenek elleni lázadásakor Athéné megölte, és bőréből mellvértet készített és a nevét is állandó jelzőként kapta;
 Pallasz, Lükaón árkádiai király fia, Evander (Euandrosz) nagyapja, maga is árkádiai király. Lánya Khrüszé;
 Pallasz, Evander (Euandrosz) fia. Négyszáz emberével Aineiasz szövetségese volt. Turnus kirabolta és megölte;
 Pallasz, Pandión és Pellé fia. Ötven fiát pallantidáknak nevezték. Őt és fiait Thészeusz ölte meg;

Történelmi személyek, tudósok:
 Pallasz, 2. századi görög író;
 Pallas, Claudius felszabadított rabszolgája, a fiscus kezelője;
 Peter Simon Pallas, német zoológus és botanikus;

Csillagászat:
 Pallas, kisbolygó;

Hasonló nevűek 
A Pallas nagy lexikona
Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt.
Pallas-Akadémia Könyvkiadó
Pallas-pusztaityúk, a Talpastyúk egy elnevezése
Pallas-macska, a Pusztai macska egy elnevezése  

Görög mitológiai alakok